Kobra 11 – Křest ohněm (v německém originále:Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei: Feuertaufe) je německý akční film z roku 2003. Režisérem filmu je Raoul W. Heimrich. Hlavní role ve filmu ztvárnili Erdogan Atalay, Christian Oliver, Charlotte Schwab, Carina Wiese a Gottfried Vollmer. Jedná se o pilotní film k seriálu Kobra 11

Reakce 
 aktuální k 16. červenci 2014

Film získal mezi diváky na největších filmových databázích spíše průměrné hodnocení.

 csfd.cz: 62 %
 imdb.com: 7,5 z 10
 fdb.cz: 67,1 %

Obsazení

Externí odkazy 
 
 
 

Kobra 11 – Křest ohněm
Kobra 11 – Křest ohněm
Kobra 11 – Křest ohněm
Kobra 11 – Křest ohněm
Kobra 11